

Населені пункти та їхні частини

 Баракі — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Баракі — село в гміні Сенниця-Ружана Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Баракі — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Баракі — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Баракі — частина села Вулька в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Баракі — частина села Яблонна в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Баракі — частина села Бобжа в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Баракі — лісова осада в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Баракі — лісова осада в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Примітки